Magistério da Igreja Católica: tema que ensina a autoridade da Igreja Católica;
 Magistérios não-interferentes, em relação de ciência e a religião não estarem num mesmo plano de conhecimento.
 Magisterium (His Dark Materials): uma igreja cristã fictícia da série de livros His Dark Materials;
 Magistério (licença de professor): a licença para exercer a profissão de professor no Brasil.

Desambiguação